Peabody peut désigner :
 « celui dont le corps (est en forme de) petit pois » en anglais ;

Patronyme 

 Cecil Peabody (1855-1934), ingénieur mécanique américain ;
 George Peabody, homme d'affaires américain ;
  (1852-1938), homme d’affaires et philanthrope américain ;
 Sophia Peabody (1809-1871), peintre et illustratrice américaine ;
 Sue Peabody (1960-), historienne américaine.

Toponymes 

Plusieurs townships américains portent ce nom : voir .

Institutions

Créées par George Peabody 
 l'Institut Peabody () de Baltimore, créé en 1852 ;
 le  (anciennement, ) de Londres, créé en 1862 ;
 le muséum d'histoire naturelle Peabody (), de l'Université Yale, créé en 1866 ;
 le musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie, de l'Université Harvard, créé en 1866 ;
 le Peabody Essex Museum (anciennement, ) de Salem, créé en 1867 ;
 la  (devenue la ), créée en 1867.

Créées par George Foster Peabody 
 Les Peabody Awards ;
 Peabody est également devenu en 1868 le nom de la ville du Massachusetts où est né George Peabody (anciennement, South Danvers) ;
 Peabody est aussi une ville du Kansas ;
 Peabody Energy Corporation est une entreprise américaine ;
 Helena Peabody, personnage de la série télévisée lesbienne The L Word ;
 Josaphat Mencius Peabody, personnage de la série de romans policiers de Patrick Boman (Serpent à plumes, Picquier, Sous la Cape).

Titre 

 M. Peabody et Sherman : Les Voyages dans le temps, un film d'animation américain des studios DreamWorks Animation sorti en 2014.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais